Копір — копіювальний апарат, в народі ксерокс
 Копір — () — деталь копіювального верстата, що передає рух інструменту, який відтворює на заготовці заданий профіль, відповідно до профілю копіра.
 Копір — станційне селище, Коксуський район, Жетисуська область, Казахстан

Див. також 
 Копірка